Claessens ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Claessens (1947–2004), französischer Schauspieler
 Artus Claessens (bis 1644), belgischer Maler
 August Claessens (1885–1954), US-amerikanischer Sozialist
 Benny Claessens (* 1981), belgischer Schauspieler und Theaterautor
 Dieter Claessens (1921–1997), deutscher Soziologe und Anthropologe
 François Claessens (1897–1971), belgischer Turner
 Gert Claessens (* 1972), belgischer Fußballspieler
 Jean Claessens (1908–1978), belgischer Fußballspieler
 Jean-Baptiste Claessens, belgischer Turner
 Johannes Nikolaus Claessens († 1650), Weihbischof in Münster und Generalvikar
 Olivier Claessens (* 1988), belgischer Fußballspieler
 Stijn Claessens (* 1959), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Claeissens
 Claessen
 Claesen